Кловерлиф има више значења:
 Кловерлиф (Мериленд)
 Кловерлиф (Тексас)